Tanel Padar 
Dave Benton 
2XL